

Musica 
One World – album dei Rare Earth del 1971
One World – album di John Martyn del 1977
One World – brano musicale dei Dire Straits del 1985
One World – album di John Denver del 1986
One World – album di John Tesh del 1999
One World – album degli Uniting Nations del 2005

Televisione 
One World – serie televisiva statunitense del 1998

Trasporti 
Oneworldalleanza globale di compagnie aeree